Grou steht für:
 Grou, Ort in den Niederlanden
 Grou (Fluss), Fluss in Marokko
 Oued Kheng Grou, Fluss in Marokko

Grou ist der Name folgender Personen:
 Jean Nicolas Grou, (1731–1803), ein französischer Jesuit
 Daniel Grou (* 1967), kanadischer Filmregisseur
 Michel Grou, Filmeditor

Siehe auch:
 Grow
 Grau (Begriffsklärung)
 Crow